Харпия може да се отнася за:

 Харпия (птица)
 Харпия (митология)